Schewzowa ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Leonidowna Schewzowa (* 1982), russische Skeletonpilotin
 Irina Gennadjewna Schewzowa (* 1983), sowjetisch-russische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Lilija Fjodorowna Schewzowa (* 1951), russische Politologin
 Ljubow Grigorjewna Schewzowa (1924–1943), russische Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Ljudmila Iwanowna Schewzowa (* 1934), ukrainische Leichtathletin
 Natalja Nikolajewna Schewzowa (* 1974), russische Sprinterin
 Tatjana Wiktorowna Schewzowa (* 1969), russische Politikerin

Siehe auch:
 Schewzow